Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2013 проводился со 2 по 4 августа 2013 года в городе Несби на арене MCI (Maniototo Curling International). Турнир проводился в 7-й раз.

В чемпионате принимали участие 12 команд.

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) команда Натали Терлоу / Ханс Фрауенлоб, победившая в финале команду Waverley Taylor / Кенни Томсон. Бронзовые медали завоевали команда Брайди Дональд / Уоррен Добсон.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 2 группы по 6 команд, участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят по две лучших команды из групп; они играют в полуфиналах, матче за 3-е место и финале.

Составы команд

Групповой этап 
Группа A

Группа B

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 4 августа, 9:30

Матч за 3-е место. 4 августа, 12:30

Финал. 4 августа, 12:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2013
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2013
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2013

Спорт в Новой Зеландии в 2013 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Август 2013 года